

1894 
Portrait de Lola, huile sur toile (), Fondation Almine & Bernard Ruiz-Picasso

1895 
 La Fillette aux pieds nus (début d'année), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris

1889 
 Le Père de l'artiste, aquarelle, Musée Picasso, Barcelone

1890 
 Hercule et sa matraque
 Le Picador, huile sur bois ()
 Pigeons, crayon sur papier ()

1892 
 Course de taureaux et colombes, crayon sur papier (), Musée Picasso, Barcelone

1895 

 Autoportrait aux cheveux courts, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Autoportrait en gentilhomme du , huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Autoportrait mal coiffé, musée Picasso, Barcelone
 Courses de taureaux, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Courses de taureaux, crayon et encre sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 L'Enfant de chœur, huile sur toile (), musée de Montserrat
 Nu (Étude), charbon et crayon noir sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Portrait de la mère de l'artiste, pastel sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Portrait de la tante Pepa, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Portrait du père de l'artiste, huile sur toile sur carton (), musée Picasso, Barcelone
 La Première Communion
 Scène biblique, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Tête de fille, huile sur toile sur carton (), musée Picasso, Barcelone
 Tête d'un homme barbu (La Llotja), huile sur toile (), collection particulière

1898 

 Au bord du lit, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 L'Aumône
 Autoportrait, crayons noir et de couleur sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Autoportrait, crayon sur papier (), collection particulière
 Berger courtisant, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Bûcheron
 Carter
 La Caverne, huile sur bois (), musée Picasso, Barcelone
 Le Charnier, crayon noir, sanguine et aquarelle sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Cheval, crayons de couleur ()
 Cheval attelé, charbon et aquarelle sur papier (), Richard Gray Gallery
 Chèvres, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Chèvres sauvages, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Femme à la guitare
 Fille assise
 Fille bohémienne devant La Musciera, pastel sur papier (), collection particulière
 Garçon bohémien nu, huile sur toile ()
 Garçon de Horta d'Ebre
 Hermitage de Saint Antoine du Tossai
 Homme lisant, crayon noir et aquarelle sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Jeune berger, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Lola de profil, crayon sur papier, collection particulière
 Maison dans un champ de blé, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Maisons de Horta d'Ebre, crayon sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Maisons de Horta d'Ebre, huile sur toile (), collection particulière
 Mas du Quiquet, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Moulin
 Mulet, huile sur toile (), musée Picasso, Barcelone
 Paysage de Horta d'Ebre
 Paysan et moulin
 Portrait de Carmen, crayon noir sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Portrait de Lola, crayon noir sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Portrait de Pepe-Illo, crayons noir et de couleur sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Saeta et son maître, crayon noir et aquarelle sur papier (), musée Picasso, Barcelone
 Tête de cheval
 Trois roses

1899 

 À deux doigts de la mort
 À la mort
 À l'extérieur de l'aire de danse
 Allégorie: jeune homme, femme et grotesques
 Au chevet de la femme mourante
 Au chevet de l'homme mourant
 Au lit de mort
 Aumône
 Autoportrait
 Le Baiser
 Buste de Don José
 Café musical, nain et buste de femme
 Caricature de Joaquim Mir
 Caricature de violoniste
 Caricature (Portrait de Josep Rocarol)
 La Chata
 Le Cloître de la cathédrale
 Couple andalou
 Couple assis à une table
 Dame avec pékinois et autres personnages
 Danseuse de flamenco
 Les Derniers moments
 Le Divan
 Don José avec un pardessus
 Don José sur le rivage
 Don José tenant un parapluie
 Enfant assis
 L'Enfant mort-né
 Femme assise avec châle
 Femme nue assise
 Femme qui prie
 Femme qui prie et enfant
 Femmes traversant une place
 Fenêtre fermée
 Fille suçant son pouce
 Groupe de femmes qui aide d'autres femmes
 Homme assis
 Homme mourant et sa famille
 Intérieur avec vue sur fond enneigé
 Joueurs de cartes, femme et nain
 Lola devant une fenêtre
 Lola Picasso
 Manola
 Menu de Els Quatre Gats
 Mère et fille
 La Muse
 Patio andalou
 Paysage de Horta d'Ebre
 Picadors
 Picasso et le peintre Casagemas
 Portrait d'Angel F de Soto
 Portrait de Carlos Casagemas
 Portrait de Don José
 Portrait de Jacint Reventos 
 Portrait de Jaume Sabartés
 Portrait de Joan Vidal i Ventosa
 Portrait de Josep Cardona
 Portrait de Lola
 Portrait de Mercedes
 Portrait de Oriol Martí
 Portrait de Ramón Reventós
 Portrait du père de l'artiste
 Portrait d'Utrillo
 Le Sage
 Scène d'hôpital (Derniers moments)
 Tête d'homme à la Greco
 Un vieil homme sale

1900 

 Les Amants dans la rue (L'Étreinte)
 Les Arènes de Barcelone
 Auparavant
 Autoportrait
 Baraque foraine
 Bonne avec bébé dans ses bras
 Bonne avec deux enfants
 Café-concert du Paralelo, huile sur bois (), musée national Picasso-Paris
 Carnaval
 Casagemas avec cape et canne
 Casagemas de face et de profil
 Cochers
 Courses de taureaux (Corrida)
 Couple espagnol devant une auberge
 Dame avec chapeau et écharpe autour du cou Danseuse et femmes Dans la pièce (La Loge)
 Dans l'arène
 Déjeuner à l'extérieur
 Deux femmes
 Deux femmes assises
 Deux femmes assises à une table et deux mains qui écrivent
 El clam de les verges
 Enterrement rural
 L'Étreinte brutale
 L'Étreinte dans la mansarde
 Être ou ne pas être
 Femme assise, visage plein
 Femme en rouge Femme qui rêve de Venise Femmes au café La Fin de la route (L'Ange de la mort)
 La Fin du numéro
 French cancan
 Germaine
 Homme en manteau espagnol
 Hommes vaniteux
 Intérieur de Els Quatre Gats
 Jeune fille devant une fenêtre ouverte
 Joan B. Fonte
 Josep Cardona Josep Rocarol Maintenant Masque de visage Le Matador Midinette de Paris Le Moulin de la Galette La Musclera Nogueras Oller et personnages dans Els Quatre Gats
 Parisienne
 Le Peintre Opisso
 Le Peintre Sébastien Junyent
 Pere Romeu
 Personnages sur une place bordée d'arbres
 Petite fille en habits du dimanche
 Picador et Monosario
 Picasso et Pallares arrivant à Paris
 Portrait d'Anglada Camarasa
 Portrait de Carlos Casagemas
 Portrait de Creus
 Portrait de Daniel Masgoumeri
 Portrait de Evelio Torent
 Portrait de Joaquim Mir
 Portrait de Manolo Hugué
 Portrait de Ramon Surinach i Senties
 Portrait de Sabartès
 Portrait d'homme de profil Portrait de Jaume Sabartés (Poeta decadente) Prêtre Riera de Saint Jean vu d'une fenêtre Scène tauromachique Sebastianus III König (Portrait de Sebastià Junyer-Vidal) La Sortie de l'exposition universelle, Paris
 Taureau tiré par la queue
 Une rue de Montmartre

Notes et références 
 Pour les références bibliographiques complètes, voir l'article principal : Liste des œuvres de Pablo Picasso

Picasso
Œuvre réalisée en 1889
Œuvre des années 1890